Nuditheca är ett släkte av nässeldjur. Nuditheca ingår i familjen Halopterididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Nuditheca